La Tête haute peut désigner :
 La Tête haute, une chanson des Cowboys fringants parue en  ;
 La Tête haute, un téléfilm de Gérard Jourd'hui, diffusé en 2005, avec Eddy Mitchell, adaptation du roman Le Fils Cardinaud de Georges Simenon ;
 La Tête haute, un épisode de la saison 1 de la série française Interpol, diffusé le  ;
 La Tête haute, un film d'Emmanuelle Bercot sorti en 2015.

Voir aussi 
 Tête haute, Charly! , film allemand sorti en 1927 ;